Berényi Pál (1860–1926) kereskedelmi iskolai tanár
 Berényi Pál (1873–1919) földműves, pártmunkás